Karamanlís hace referencia a las siguientes personas:

 Constantinos Karamanlís, abogado y político griego nacido en 1907.
 Kostas Alexandru Karamanlís, político griego nacido en 1956.